III-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Сингапуре с 27 ноября по 3 декабря 1979 года.

Количество команд увеличилось до 15. Второй команде Сингапура было разрешено принять участие в турнире, чтобы количество участников стало чётным.

Команды

Филиппины 
 Эугенио Торре
 Рико Маскаринас
 Рубен Родригес
 Гленн Бордонада
 Рафаэлито Манинанг
 Андронико Яп

Китай 
 Ци Цзинсюань
Лю Вэньчжэ
 Ли Цзунянь
 Лян Цзиньжун
 Чэнь Дэ

Индонезия 
 Эдхи Хандоко
 Сутан Аритонанг
 Ронни Гунаван
 Хасан Ардианшах
 Аровах Бахтиар

Группы 
Из каждой группы в финал проходило по две команды.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Финал 
Курсивным шрифтом выделены результаты из предварительных групп. В финале страны повторно не играли.

Финал А

Финал Б

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
1979 год в шахматах
Ноябрь 1979 года
Декабрь 1979 года
1979 год в Сингапуре
Шахматы в Сингапуре